Rusconi es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Camillo Rusconi (1658-1728), escultor barroco italiano.
 Carlos Rusconi (1898-1969), naturalista, arqueólogo, antropólogo, paleontólogo y geólogo argentino.
 Stefano Rusconi (1968-), jugador italiano de baloncesto.